Олексинська сільська рада — Тернопільська область, Борщівський район
 Олексинська сільська рада — Чернігівська область, Срібнянський район